Николай Александрович Павлов: Павлов, Николай Александрович (1903—?) — деятель ГПУ/НКВД СССР.
 Павлов, Николай Александрович (род. 1929) — советский партийный деятель.
 Павлов, Николай Александрович (род. 1951) — российский политик и общественный деятель.